Der Begriff Rentnerstadt kennzeichnet verschiedene städtische Formen:
 allgemein eine Stadt mit überdurchschnittlichem Anteil von Rentnern
 in Deutschland im 19. (und 21.) Jahrhundert die städtische Form der Pensionopolis
 in den Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern eigene Siedlungen speziell für (zahlungskräftige) Rentner, siehe Sun City (Stadttyp)